Магічне Циркове Шоу 2010 — це перший конкурс циркових мистецтв серед дітей віком від 9 до 14 років, який організовує Європейська Мовна Спілка та національна телерадіокомпанія Швейцарії RTS. Він відбувся 26 листопада 2010 року в Різдвяному Цирку в швейцарській Женеві, і в ньому брали участь 6 країн. На першому конкурсі дозволялася участь дітей віком від 6 до 15 років та участь від однієї країни не більше чотирьох представників. Переможець на конкурсі "Магічне Циркове Шоу 2010" не визначався, тому що конкурс "Магічне Циркове Шоу" не транслюється в прямому ефірі, а записується заздалегідь і показується в країнах-учасницях конкурсу після католицького різдва.

Учасники

Показ
Право на показ проекту був наданий 6 телекомпаніям-учасницям а також телекомпаніям які купили права на показ, а саме: БТРК (Білорусь), НТКУ (Україна), RAI (Італія), RTVSLO (Словенія), TV5 Canada та TV5 World (Бельгія, Канада, Франція, Швейцарія).

Джерела
Офіційний сайт конкурсу
Сторінка конкурсу на офіційному сайті Європейської Мовної Спілки

Див. також 
Пісенний конкурс Євробачення 2010
Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2010

Посилання 

Магічне Циркове Шоу
2010 у телебаченні